Сугуты:

 Сугуты — село в Батыревском районе Чувашской Республики.
 Сугуты — река в России, протекает в Чувашской Республике.